Дави́д Марсе́ло Писа́рро Корте́с (; род. 11 сентября 1979 года, Вальпараисо, Чили) — чилийский футболист, полузащитник.

Карьера 
31 января 2012 года, в последний день зимнего трансферного окна, полузащитник «Ромы» стал игроком «Манчестер Сити» до конца сезона 2011/12 на правах аренды. 22 февраля 2012 года Писарро забил свой первый мяч за «горожан». Это произошло в 1/16 финала «Лиги Европы» против команды «Порту», разгромленной со счетом 4:0.

9 августа 2012 года на правах свободного агента игрок перешёл в «Фиорентину». Контракт подписан сроком на 1 год. 25 августа 2012 года дебютировал за «Фиорентину» в матче 1-го тура чемпионата Италии 2012/13 в домашнем матче против «Удинезе».

21 июля 2015 года на правах свободного агента вернулся в родной «Сантьяго Уондерерс». Контракт подписан на 1 год с возможностью продления на такой же срок. 26 сентября 2015 года в домашнем матче 7-го тура Апертуры 2015 высшего дивизиона чемпионата Чили против «Униона» (Ла-Калера) (1:0) Писарро впервые сыграл за «Уондерерс» после возвращения на родину (вышел в основе и на 90-й минуте был заменён на Нельсона Сааведру. 26 июля 2016 года расторг контракт с клубом по собственному желанию.

30 января 2017 года на правах свободного агента перешёл в «Универсидад де Чили». Контракт подписан сроком на 1 год. 11 декабря 2017 года продлил контракт с клубом до конца сезона 2018. 2 декабря 2018 года завершил игровую карьеру по окончании матча последнего, 30-го, тура чемпионата Чили 2018 «Курико Унидо» — «Универсидад де Чили» (1:2).

Достижения 
 «Рома»
 Обладатель Кубка Италии: 2006/07, 2007/08
 Обладатель Суперкубка Италии: 2007

 «Интер»
 Чемпион Италии: 2005/06
 Обладатель Кубка Италии: 2005/06
 Обладатель Суперкубка Италии: 2005

 «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2011/12

 «Универсидад де Чили»
 Чемпион Чили: Клаусура 2017

 Сборная Чили
 Победитель Кубка Америки: 2015
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2000

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Фиорентина»